Резе-1 () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Нант.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года. В его состав вошли коммуны упразднённых кантонов Буе и Резе.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Брен (2 849 чел.)
 Бугне (19 903 чел.)
 Буэй (8 008 чел.)
 Резе (5 243 чел., южные кварталы)
 Сен-Леже-ле-Винь (1 939 чел.)
 Сент-Эньян-Гранльё (3 954 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 29,8 % голосов против 27,0 % у Жана-Люка Меланшона и 16,5 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 69,9 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 30,1 %, Жан-Люк Меланшон – 25,8 %, Франсуа Фийон – 14,0 %, Марин Ле Пен – 13,3 %; 2 тур: Макрон – 78,7 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 36,3 %, Николя Саркози — 20,2 %, Жан-Люк Меланшон — 14,3 %; 2 тур: Олланд — 60,3 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют бывший вице-мэр города Бугне Мирьям Бижар (Myriam Bigeard) и вице-мэр коммуны Буэй Фредди Эрвошон (Freddy Hervochon) (оба — Социалистическая партия).

Ссылки